Лобо:
 Лобо — одно из названий потомков от смешанных браков индейцев и негров, используется в основном на территории Мексики.
  — название официального маскота Нью-Мексиканского университета.
 лобо- (медицина) — составная часть сложных слов, дословно означающая — относящийся к доле какого-либо органа.
 Лобо — испанская и португальская фамилия.
 Лобо — канадский сорт яблони.
 Лобо (лоба, китайская редька, маргеланская редька) — группа сортов редьки обыкновенной.

Административные единицы 
  — небольшой город в Индонезии, расположен на берегу залива Каймана, административно относится провинции Западное Папуа.
  — город-призрак в округе Калберсон штата Техас (США).
  — город и коммуна в Центральном регионе Камеруна, входит в состав департамента Лекье.
  — один из муниципалитетов филиппинской провинции Батангас.
 Джа и Лобо — департамент в Южном регионе Камеруна.

Кинематограф 
 Лобо (телесериал)— филиппинский романтический фэнтезийный телесериал ужасов, транслировался на телеканале ABS-CBN с января по июль 2008 года.
 Рио Лобо — американский вестерн 1970 года, снятый режиссёром Ховардом Хоуксом.
  — американский приключенческий фильм 1962 года.
 Лобо — советский приключенческий фильм 1978 года, по мотивам рассказа Сетона-Томпсона.
  — американский комедийный приключенческий телесериал, транслировавшийся на телеканале NBC с 1979 по 1981 год.

Фамилия 
 Лобо, Алонсо (1555—1617) — испанский композитор эпохи Возрождения.
 Лобо, Бальтасар (1910—1993) — испанский скульптор и график, принадлежал к Парижской школе.
 Лобо, Вилли (род. 1937) — угандийский хоккеист на траве.
 Лобо, Луис (род. 1970) — аргентинский теннисист и теннисный тренер, чемпион Панамериканских игр.
 Лобо, Порфирио (род. 1947) — гондурасский политик и богатый землевладелец.
 Лобо, Ребекка (род. 1973) — американская баскетболистка.
 Лобо, Татьяна (1939—2023) — костариканская писательница.
 Лобо, Франсиско Родригес (1580—1622) — португальский писатель.
 Лобо, Энтони Теодор (1937—2013) — католический епископ, ординарий епархии Исламабада-Равалпинди.
 Лобо, Эухенио Херардо (1679—1750) — испанский поэт и драматург.

Псевдоним 
 Лобо (музыкант) — псевдоним Роланд Кент Лавуа, американского поп-музыканта, певеца и автора песен.
  — псевдоним Джо Ойбанкса, американского профессионального рестлера.

Вымышленные персонажи 
 Лобо (DC Comics) — вымышленный отрицательный персонаж, созданный иллюстраторами Роджером Слифером и Китом Гиффеном, периодически появляется в некоторых комиксах DC Comics.
  — персонаж, один из основных героев серии комиксов опубликованной Dell Comics в середине 1960-х годов.
  — волк, персонаж одного из рассказов Эрнеста Сетон-Томпсона, впервые опубликованного в составе книги «Дикие животные, как я их знаю» в 1898 году.

См. также